Dinis peut désigner :

Patronyme 

 Alfredo Dinis, militant portugais anti-fasciste.
 David Dinis Magalhães, footballeur angolais.
 Joaquim Dinis, footballeur portugais.

Prénom 
 
Patronyme portugais
Prénom portugais
Prénom masculin